Landtagswahlkreis 56 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Konstanz (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Baden-Baden (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Stade (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Bergen (2003)
 Landtagswahlkreis Fallingbostel (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Lüneburg-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Oberhausen I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Oberhausen II – Wesel I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Krefeld I (2000)
 Landtagswahlkreis Viersen I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Wuppertal I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wuppertal IV (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Südwest (1954)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Ost (1947 und 1950)

in Sachsen:
 Wahlkreis Bautzen 5 (seit 2014)
 Wahlkreis Niederschlesische Oberlausitz 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Hohenstein-Ernstthal (1990)